La continence peut désigner :
 l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire l'abstention de toute activité sexuelle ;
 l'abstention d'une quelconque autre activité, lorsqu'elle est mentionnée ;
 la continence urinaire, c'est-à-dire le fonctionnement du sphincter de la vessie (voir incontinence urinaire) ;
 la continence fécale, c'est-à-dire le fonctionnement du sphincter de l'anus (voir incontinence fécale).